Кислівська сільська рада — Київська область, Таращанський район
 Кислівська сільська рада — Харківська область, Куп'янський район